

Cinema 
 Rise Up – film giapponese del 2009 con Kento Hayashi

Musica 
Album
 Rise Up – album dei Persian Risk del 1986
 Rise Up – album di Bobby Kimball del 1994
 Rise Up – album dei Cypress Hill del 2009
 Rise Up – album dei W.E.T. del 2013
 Rise Up – album degli Art of Dying del 2015

Singoli
 Rise Up – singolo di Yves Larock del 2007
 Rise Up – singolo di Freaky Fortune feat. RiskyKidd del 2014, che rappresenta la Grecia nell'edizione di quell'anno dell'Eurovision Song Contest
 Rise Up – singolo di Andra Day del 2015